Ossenwaard (Deventer), natuurgebied in de gemeente Deventer.
Ossenwaard (Gelderland), buurtschap in de gemeente Zevenaar.
Ossenwaard (Utrecht), eiland in de Lek, gemeente Vijfheerenlanden.